Bartlett Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bartlett Hill (Connecticut)
 Bartlett Hill (Oxford County, Maine)
 Bartlett Hill (Waldo County, Maine)
 Bartlett Hill (York County, Maine)
 Bartlett Hill (Maryland)
 Bartlett Hill (Massachusetts)
 Bartlett Hill (New Hampshire)
 Bartlett Hill (New York)
 Bartlett Hill (Lamoille County, Vermont)
 Bartlett Hill (Washington County, Vermont)
 Bartlett Hill (Washington)